Kuritz bezeichnet

 einen Fluss in Westpommern, siehe Kurzyca
 ein wendisches Volumenmaß, siehe Kuritz (Einheit)